«Invincible» — песня американского хип-хоп исполнителя MGK. Сингл был выпущен 24 апреля 2012 года, став вторым синглом его дебютного альбома Lace Up. Песня была записана совместно с американской певицей Эстер Дин и спродюсирована Алексом Да Кидом.

Использование песни 
Песня «Invincible» стала официальной музыкальной темой pay-per-view шоу WWE Рестлмания XXVIII, а также использовалась в 2012 году в передаче НФЛ Thursday Night Football. Баскетбольная команда «Кливленд Кавальерс» проигрывала эту запись перед своими домашними матчами. Она звучала во время представления игроков «Кавальерс» и включала показ MGK в футболке «Кавальерс» с надписью «XX» вместо номера. «Invincible» также использовалась в рекламе HTC Rezound.Также эта песня присутствует саундтреке игры Watch Dogs.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2011 года
Синглы 2012 года
Синглы Interscope Records
Песни, написанные Эстер Дин
Песни Machine Gun Kelly
Песни, написанные Machine Gun Kelly